Sinfonia n. 18 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 18 di Wolfgang Amadeus Mozart